Shanghai Golden Grand Prix 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 17 maja w Szanghaju. Zawody były drugą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 1 krajowy rekord w kategorii seniorów:

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2015

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Shanghai Golden Grand Prix
2015 w Chinach